Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Drew Gitlin e Jim Gurfein che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Markus Günthardt 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (finale)
 Drew Gitlin /  Jim Gurfein (campioni)

 Ismail El Shafei /  Peter Feigl (primo turno)
 Brad Drewett /  Brad Guan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cairo Open 1982